Descartes steht für:
 Descartes (Indre-et-Loire), Kleinstadt in Frankreich, Département Indre-et-Loire
 Descartes (Mondkrater), benannt nach René Descartes
 (3587) Descartes, nach René Descartes benannter Asteroid

im weiteren Sinn für:
 Île Descartes, eine nach René Descartes benannte Insel in der Antarktis
 Kanton Descartes, französischer Wahlkreis, Arrondissement Loches, Département Indre-et-Loire
 Jeux Descartes, französischer Spieleverlag
 Universität Paris Descartes, siehe Universität Paris V

Descartes ist der Familienname folgender Personen:
 Blanche Descartes, Pseudonym einer Gruppe von englischen Mathematikern
 Louis Descartes (1951–1991), französischer Unternehmer, Autorennfahrer und Rennstallbesitzer
 René Descartes (1596–1650), französischer Gelehrter